Hawley kan syfta på:

 Blackwater and Hawley - en civil parish i Hampshire, England
 Hawley, Hampshire - en ort i Hampshire, England
 Sutton-at-Hone and Hawley - en civil parish i Kent, England
 Hawley, Kent - en ort i Kent, England
 Hawley, Massachusetts - en kommun (town) i Franklin County i delstaten Massachusetts, USA
 Hawley, Pennsylvania - en kommun (borough) i Wayne County i delstaten Pennsylvania, USA
 8710 Hawley - en asteroid i huvudbältet

Personer med efternamnet Hawley 

 Charles Hawley
 James H. Hawley
 Joseph Roswell Hawley
 Josh Hawley
 Richard Hawley
 Steven Hawley
 William Hawley
 William Hawley Bowlus
 Willis C. Hawley